Натуральне число 606
 606 рік до нашої ери
 606 рік нашої ери